4028 Pancratz è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1982, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,5527533 UA e da un'eccentricità di 0,1497961, inclinata di 2,80169° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1982
Pancratz